Футбольная лига в сезоне 1991/92 () — 94-й сезон Футбольной лиги Англии, составлявшей на тот момент четыре высших дивизиона в системе футбольных лиг Англии.

Чемпионом Англии по итогам сезона в третий раз в своей истории стал «Лидс Юнайтед» под руководством Говарда Уилкинсона. Второй дивизион выиграл «Ипсвич Таун», Третий дивизион — «Брентфорд», Четвёртый дивизион — «Бернли».

Лучшим бомбардиром Первого дивизиона стал Иан Райт. Лучшим игроком по версии профессиональных журналистов был признан нападающий Гари Линекер, а футболисты выбрали в качестве игрока сезона центрального защитника Гари Паллистера.

Это был последний сезон Футбольной лиги, в котором определялся чемпион Англии. Со следующего сезона высшим дивизионом чемпионата Англии стала образованная в 1992 году клубами Первого дивизиона Премьер-лига.

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Плей-офф Второго дивизиона

Третий дивизион

Результаты матчей

Плей-офф Третьего дивизиона

Четвёртый дивизион

Результаты матчей

Плей-офф Четвёртого дивизиона

Примечания

Ссылки 
 Футбольная лига Англии 1991/92 на сайте RSSSF.com

1991
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1991 году
Спорт в Великобритании в 1992 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1991/1992